Amerikai Egyesült Államok
 Mendota (Illinois)
 Mendota (Kalifornia)
 Mendota (Minnesota)
 Mendota (Virginia)
 Mendota (Washington)